Springer spaniel är två olika hundraser:

 Engelsk springer spaniel
 Welsh springer spaniel

Se även
 Jaktspaniel

Stötande och apporterande hundar